En els Jocs Olímpics d'Estiu del 2000 celebrats a la ciutat de Sydney (Austràlia) es disputaren dotze proves de boxa, totes en categoria masculina. La competició es dugué a terme al Sydney Convention and Exhibition Centre.

En la competició de boxa participaren un total de 307 boxadors de 75 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 2000 
  Amateur Boxing

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 2000
Boxa als Jocs Olímpics